Manston – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Manston – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)